Десятки найкращих спортсменів СРСР — щорічна традиція укладання чільних представників радянського спорту. Найпрестижніша спортивна нагорода Радянського Союзу. Попри величезну популярність і значимість списків, тривалий час не були ніким систематизовані. «Першопрохідцем» став донецький футбольний статистик Михайло Френдзюк, який систематизував і опублікував усі 39 реєстрів на шпальтах газети «Український футбол».

Опитування газети «Красный спорт»

1936

1938

1939

1940

Опитування Федерації спортивних журналістів СРСР

1946

1958

1959

1960

1961

1962

1963

1964

1965

1966

1967

1968

1969

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

Опитування Федерації спортивних журналістів Росії

1991

Примітка 

 у першій колонці — місце, яке посів атлет; у третій — регіон, представлений ним; у четвертій — порядковий номер потрапляння в десятки найкращих.

Цікаві факти 

 загалом у опитуваннях перемагали 24 спортсмени, які представляли 9 дисциплін (легка атлетика — 12 перемог, шахи — 6, важка атлетика — 5, футбол — 3, гімнастика — 3, водний спорт — 3, ковзанярський спорт — 2, велоспорт — 1, хокей — 1);
 у трьох випадках списки укладалися в абетковому ладі;
 у трьох випадках визначався переможець, а інші дев'ять місць формували за абеткою;
 рекордсменом за кількістю перемог (4) є легкоатлет Сергій Бубка;
 рекордсменом за кількістю потраплянь до чільних десяток (10) є шахіст Анатолій Карпов.

Джерела 
 Газета «Український футбол» за 9 листопада 2010 року, №№ 166—167

Див. також 
 10 найкращих спортсменів України

Спорт у СРСР
Списки спортсменів
1936 в СРСР